Баллимот:

 Баллимот — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Слайго (провинция Коннахт).
 Баллимот — железнодорожная станция в графстве Слиго, Республика Ирландия.